Northern Expressway ist der Name folgender Straßen:
 Northern Expressway (Massachusetts), Fernstraße nahe Boston
 Northern Expressway (South Australia), Autobahn nahe Adelaide